Марек Бартанус (; род. , Липтовски-Микулаш, Чехословакия) — словацкий хоккеист, играющий на позиции нападающего.

Карьера 
Выступал за ХК «Кошице», ХК «Требишов», «Оуэн Саунд-Эттек» (ОХЛ), ХК «Попрад», ХК «Липтовски Микулаш», «Спарта» (Прага), «Энергия» (Карловы Вары), «Слован» (Братислава), ХК «Скалица», «Витковице», СХК «Пиештяни». Сейчас играет за клуб «Банска-Бистрица». Является 5-кратным чемпионом Словакии. В 2010 году стал лучшим снайпером Словацкой экстралиги, забросив 28 шайб.

В чемпионатах Словакии — 498 матчей, 291 очко (134+157), в плей-офф — 116 матчей, 62 очка (31+31).

В чемпионатах Чехии — 78 матчей, 21 очко (13+8), в плей-офф — 20 матчей, 4 очка (2+2).

В составе национальной сборной Словакии провел 32 матча, набрал 7 очков (2+5). Участник чемпионата мира 2016 года (7 игр, 0+1).

В составе молодежной сборной Словакии участник чемпионатов мира 2006 и 2007 (11 матчей, 2+2).

В составе юниорской сборной Словакии участник чемпионата мира 2005 (6 игр, 1+1).

Достижения 
 Чемпион Словакии (2012, 2014, 2015, 2018, 2019)
 Серебряный призёр чемпионата Словакии 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Словакии 2016
 Лучший снайпер чемпионата Словакии 2010 (28 голов)

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects

Родившиеся в Липтовски-Микулаше
Хоккеисты Словакии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки «Оуэн-Саунд Аттак»
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой